Cratere Taussig – cratere sulla superficie di Venere
 Frank William Taussig – economista statunitense
 Helen Brooke Taussig – cardiologa statunitense